Raymond (IV) van Toulouse, graaf van Toulouse (942-961)
 Raymond IV van Pallars Jussà, graaf van Pallars Jussà (1047-1098)
 Raymond IV van Toulouse, graaf van Toulouse (1094-1105) en Tripoli (1098-1105)
 Raymond IV van Tripoli, graaf van Tripoli (1187-1189) en prins-regent van Antiochië (1193-1194)